Parma může být:

italský místní název s významem
 Parma – italské město
 Parma FC – italský fotbalový klub
 Parma (řeka) – italská řeka protékající stejnojmenným městem
 provincie Parma – italská provincie v oblasti Emilia-Romagna
 Parmské vévodství – bývalé italské vévodství

druhové jméno klokana
 klokan parma – druh klokana

biologický rod ryb
 parma (Barbus) – rod kaprovitých ryb
 parma arakská (Barbus lacerta)
 parma bulatmaj (Barbus capito)
 parma obecná (Barbus barbus)
 parma nízkotělá (Barbus plebejus)
 parma sevanská (Barbus goktschaicus)
 parma středoasijská (Barbus mursa)
 parma středomořská (Barbus meridionalis)

 sapínek (Parma) – rod sapínovitých ryb
 Parma oligolepis – sapínek málošupinný

 parma Hoevenova – alternativní název pro amuřici Hoevenovu

další
 Parma (noviny) – noviny bývalého Komi-Permjackého autonomního okruhu
 parma (štít) – římský štít

příjmení osob
 viz Parma (příjmení)

Externí odkazy